Эдинбургский замок () — древняя крепость на Замковой скале в центре шотландской столицы — Эдинбурга. До недавнего времени находился в распоряжении британского министерства обороны. Замок открыт для посещения и является главной туристической достопримечательностью Эдинбурга.

К нему ведёт главная улица старого Эдинбурга — так называемая Королевская миля, на другом конце которой расположен Холирудский дворец.

История 
Замок расположен на вершине Замковой скалы, потухшего вулкана, который был активен около 350 млн лет назад. Вершина скалы была заселена с позднего бронзового века, около 800 лет до н. э. Первое упоминание укреплений, называемых Дин Эйдин (Din Eidyn) или крепость Эйдина (Stronghold of Eidyn), дается в валлийской эпической поэзии около 600 года н. э. Первое определённое указание на существование замка связано с правлением короля Давида I, который созывал собрания знати и церковных служителей в замке начиная с 1139 года.

В 1296 году, во время первой войны за независимость Шотландии английские войска захватили замок. Все регалии и драгоценности шотландских королей, множество исторических архивов было вывезено в Англию. Замок оставался в руках англичан до 14 марта 1314 года, когда тридцать шотландских воинов смогли взобраться по крутому северному склону Замковой скалы и застать англичан врасплох.

Во время второй войны за независимость Шотландии в 1335 году английские войска вновь захватили замок, однако в 1341 году шотландцы под предводительством Уильяма Дугласа вернули его. Уильям переоделся английским торговцем и договорился с губернатором замка о том, что он привезёт в замок свои товары. 17 апреля 1341 года он вместе с 12 шотландцами, переодетыми моряками, прибыл к воротам замка. Как только ворота открылись, шотландцы напали на стражу и перебили её, после чего из засады в замок ворвались их товарищи и перебили остальной гарнизон.

В XV веке замок стал использовался как арсенал и фабрика по производству оружия, а короли Шотландии стали использовать в качестве своей резиденции Холирудское аббатство.

В апреле 1571 года город и замок были заняты , который во время правления Марии Стюарт был хранителем замка, а после отречения Марии Стюарт от престола в 1567 году отказался признать королём её малолетнего сына Якова. Замок осадили противники Марии Стюарт. Осада продолжалась два года и осталась в истории как Долгая осада (). При посредничестве английской королевы Елизаветы I в июле 1572 года было заключено перемирие, по условиям которого город был сдан, но замок остался в руках Киркалди. Однако срок перемирия истек 1 января 1573 года, и Киркалди начал обстрел города. В апреле 1573 года Елизавета I прислала на помощь осаждающим отряд английских войск. 17 мая начался интенсивный обстрел замка, к 22 мая была разрушена южная стена Башни Давида, а на следующий день была разрушена Башня Констебля. 26 мая англичане захватили внешние укрепления замка, после чего Киркалди решил сдаться. Гарнизон замка был отпущен на свободу, но Киркалди, его брат и два ювелира, которые чеканили монеты с именем Марии Стюарт были повешены.

Во время «Епископских войн» в 1640 году ковенантеры осаждали верный королю Карлу I гарнизон замка и после 3 месяцев осады, когда у гарнизона кончились все припасы, он сдался ковенантерам. Во время этой осады внешние укрепления замка были серьезно повреждены, и затем они были снесены.

После победы Оливера Кромвеля в битве при Данбаре 3 сентября 1650 года его войска осадили замок и после трёхмесячной осады гарнизон замка сдался.

В 1689 году во время борьбы между сторонниками Якова II и Вильгельма Оранского замок был осаждён сторонниками Вильгельма Оранского и его гарнизон сдался после трёхмесячной осады.

Во время якобитского восстания 1715 года 8 марта 1715 года сотня повстанцев при помощи предателей из гарнизона замка попыталась взобраться на стены, однако спущенная им лестница оказалась слишком коротка и следующая смена караула заметила приготовления. В результате повстанцам пришлось отступить.

Последний раз замок принял участие в боевых действиях во время якобитского восстания 1745 года. Повстанцы заняли Эдинбург, но не имели артиллерии, необходимой для штурма замка, и он остался в руках правительственных войск.

В последующие годы замок использовался в основном как тюрьма. Военный гарнизон оставался в замке до 1923 года.

Описание 

Сооружённый первоначально ещё в период раннего средневековья, замок был капитально перестроен в начале XVII века и приспособлен для обороны с использованием крепостной артиллерии. Замок производит впечатление абсолютно неприступной крепости. Три стороны крепости защищены отвесными утесами, и доступ к замку был ограничен крутой дорогой на четвёртой (восточной) стороне. К дороге можно пройти только через эспланаду — длинный и пустой, полностью простреливаемый из крепости наклонный участок, где ежегодно проходит Королевский эдинбургский парад военных оркестров.

Ранее с северной стороны замка располагалось достаточно крупное озеро Нор-Лох, защищавшее подступы к замку и Старому городу с этой стороны. В конце XVIII века, при королях Ганноверской династии, озеро было постепенно осушено в связи со строительством в Эдинбурге Нового города.

На территории замка стоит самое старое здание Эдинбурга (и едва ли не всей Шотландии) — капелла Святой Маргариты, названная именем Маргариты Шотландской, но в действительности построенная в начале XII века её сыном, королём Давидом. Вблизи часовни Святой Маргариты установлена огромная старинная бомбарда Mons Meg. Также в Эдинбургском замке хранятся Скунский камень и корона Шотландии.

На батарее Миллс-маунт установлена так называемая «Часовая пушка» () — артиллерийское орудие на стене, из которой ежедневно — кроме воскресений, Страстной пятницы и Рождества — ровно в час дня производится выстрел.

В замке расположены Национальный военный мемориал Шотландии и несколько военных музеев.

См. также 
 Список замков Шотландии

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт замка
 Статья о замке на Undiscoveredscotland.co.uk
 Эдинбургский замок
 История создания Эдинбургского замка

Эдинбург
Здания и сооружения Эдинбурга